Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des Landtages von Schleswig-Holstein in der 17. Wahlperiode (27. Oktober 2009 bis 5. Juni 2012), gewählt wurde dieser in der Landtagswahl vom 27. September 2009. Die konstituierende Sitzung des Landtags fand am 27. Oktober 2009 statt.

Präsidium 
 Präsident: Torsten Geerdts (CDU)
 Vizepräsidentin: Herlich Marie Todsen-Reese (CDU)
 Vizepräsidentin: Gitta Trauernicht (SPD)
 Vizepräsidentin: Anita Klahn (FDP)
 Vizepräsidentin: Marlies Fritzen (Bündnis 90/Die Grünen)

Zusammensetzung 

34 Direktmandate hat die CDU errungen, 6 hat die SPD erreicht.

Fraktionsvorsitzende 
 CDU-Fraktion:Christian von Boetticher bis 	15. August 2011  Johannes Callsen ab 17. August 2011 
 SPD-Fraktion:Ralf Stegner
 FDP-Fraktion: Wolfgang Kubicki
 Grüne-Fraktion:Robert Habeck
 Linke-Fraktion: Heinz-Werner Jezewski und Ellen Streitbörger bis 30. November 2010  Ranka Prante 30. November 2010 bis 6. September 2011   Antje Jansen ab 6. September 2011 
 SSW-Fraktion:Anke Spoorendonk

Abgeordnete 
Bei den Abgeordneten mit Direktmandat ist deren Wahlkreis sowie ihr dort erreichter Stimmenanteil angegeben. Die anderen Abgeordneten zogen über die Landesliste der jeweiligen Partei in den Landtag ein.

Weblinks 
 Statistischer Bericht zur Landtagswahl 2009 (PDF; 1,1 MB)
 Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein Landtagswahl in Schleswig-Holstein am 27. September 2009

Mitglieder, 17. Wahlperiode
 19